Клименков — фамилия; имеет женскую форму Клименкова.

Известные носители:
 Клименков, Александр Константинович (род. 1952) — советский и российский государственный деятель, поэт, писатель, почётный гражданин Вязьмы.
 Клименков, Василий Яковлевич (1907—1976) — директор Липецкого тракторного завода, почётный гражданин Липецка.
 Клименков, Иван Степанович (1836—1880) — русский медик. Сын С. И. Клименкова.
 Клименков, Игорь Афанасьевич (1934—2006) — российский актёр.
 Клименков, Степан Иванович (1805—1858) — русский врач.

Клименкова 
 Клименкова, Ольга Никифоровна (род. 1946) — советская и российская поэтесса, автор текстов более двухсот песен, музыкант, радиоведущая.